't Kalf (Sint-Gillis-Waas), een plaats en wijk in de Belgische gemeente Sint-Gillis-Waas
 't Kalf (Zaanstad), een buurtschap en woonwijk in de Nederlandse gemeente Zaanstad
 Het Kalf (Haarlem), een historische molen in Haarlem
 Het Kalf (Harlingen), een rijksmonument in Harlingen 
 Het Kalf (Knokke-Heist), een wijk in de Belgische gemeente Knokke-Heist

Zie ook
Kalf (doorverwijspagina)